Перша професіональна футбольна ліга 2021—2022 — 98-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Чемпіоном водинадцяте поспіль став Лудогорець.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця

Результати матчів

Другий раунд

Чемпіонський раунд 

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Кваліфікація до Ліги Європи УЄФА 

Результати матчів

Втішний раунд 

Результати матчів

Плей-оф до Ліги конференцій 
Переможець отримає путівку до Другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2022-23

|}

Плей-оф вибування 
У плей-оф вибування 3-я команда втішного раунду (Ботев (Враца)) та 4-а команда другої ліги (Етар (Велико-Тирново)) змагаються за право грати в наступному сезоні Першої професіональної футбольної ліги.

|}

Примітки

Посилання 
 bulgarian-football.com  
 Професіональна футбольна група А на soccerway  

2022
Болгарія
Болгарія
2021 у болгарському спорті
2022 у болгарському спорті